El término BHK (una sigla) puede referirse, en esta enciclopedia:

 a BHK, una abreviatura frecuente de la Biblia hebrea de Rudolf Kittel;
 a BHK, el código IATA del Aeropuerto Internacional de Bujará, Uzbekistán;
 a BHK, una abreviatura de la interpretación semántica de Brouwer-Heyting-Kolmogorov de la lógica intuicionista;
 a BHK, las siglas de Baby Hamster Kidney Cells ("células de riñón de hamster bebé"), usadas en genética.

Siglas